Pasik peut faire référence à : 
 Bozenna Pasik-Duncan, mathématicienne polono-américaine.
 Léon Pasik (1930-1999), footballeur français.

  (1945–2017), acteur argentin.
  (1951-), acteur argentin.
  (1974-), écrivain et poétesse argentine.
 , série télévisée hongroise.